Lac (en francès Lacq) és un municipi del departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Sant Quintí de Mediona

Referències 

Municipis del Cantó d'Artés de Biarn
Municipis del Cantó de Lagòr